

Patronyme 

 Anaïs Marcelli, fillette française de 10 ans enlevée et assassinée en 1991 dans le Haut-Rhin.
 Daniel Marcelli, (1946-), professeur de psychiatrie français.
 Lorenzo Marcelli (1874-1953), religieux italien, vénérable.
 Vittorio Marcelli (1944-), coureur cycliste italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme